Myzostoma cirripedium är en ringmaskart som beskrevs av Graff 1885. Myzostoma cirripedium ingår i släktet Myzostoma och familjen Myzostomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
cirripedium